Bezucha ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bezucha (1904–1981), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Markus Bezucha (* 1992), österreichischer Handballspieler
 Thomas Bezucha (* 1964), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor